Кубок Меланезии 1998 был 7-м розыгрышем Кубка Меланезии, он также выполнял функции отборочного турнира Кубка наций ОФК 1998 года в зоне Меланезии.  Он прошёл в Люганвиле (Вануату) с 5 по 12 сентября 1998 года. В однокруговом турнире участвовали пять стран:
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

 и  получили путёвки в финальный турнир Кубка наций ОФК 1998 года.

Ссылки 
Кубок Меланезии 1998 на RSSSF

1998 год в футболе